Открытый чемпионат Хорватии 2012 — 23-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Умаге, Хорватия, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2012 году турнир прошёл с 9 по 17 июля.

Первым сеянным в одиночном турнире был Фернандо Вердаско (№ 16 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Марин Чилич выигрывает свой 2й титул в сезоне и 8й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Марсель Гранольерс уступает свой 1й финал в сезоне и 2й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Давид Марреро выигрывает свой 3й титул в сезоне и 5й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Фернандо Вердаско выигрывает свой 3й титул в сезоне и 4й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Хорватии

 Мировой тур ATP 2012

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт  
 
 

Хорватия
Теннис
Июль 2012 года
2012